Лозница — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Лозница, Сергей Владимирович (род. 1964) — украинский режиссёр документального и игрового кино.

Топоним